Тикри́ти, ат-Тикри́ти () — нисба, указывающая на то, что её носитель имеет отношение к городу Тикрит.

 Яхья, Тахир (1913—1986) — иракский военный и государственный деятель, премьер-министр Ирака (1963—1965, 1967—1968).
 Хардан ат-Тикрити (1925—1971) — иракский военный и политический деятель.
 Рифаа ат-Тикрити (1937—1999) — иракский политический деятель.
 Саддам Хусейн (1937—2006) — иракский государственный и политический деятель, президент Ирака (1979—2003).
 Сабауи Ибрагим (1947—2013) — иракский политический деятель.
 Хамид Раджа Салах ат-Тикрити (род. 1950) — иракский военный деятель, последний командующий ВВС Ирака в годы режима Саддама Хусейна.
 Тахир Джалиль Хабуш аль-Тикрити (род. 1950) — иракский политический деятель, директор разведывательной службы «Мухабарат».
 Барзан Ибрагим ат-Тикрити (1951—2007) — единоутробный брат иракского президента Саддама Хусейна, политический деятель Ирака.
 Ватбан Ибрагим ат-Тикрити (род. 1952) — иракский политический и государственный деятель Ирака, министр внутренних дел Ирака (1991—1995).
 Абед Хамид Махмуд ат-Тикрити (1957—2012) — иракский политический и военный деятель.
 Кусей Хусейн (1966—2003) — младший сын Саддама Хусейна, руководитель спецслужб и командующий Республиканской гвардией.
 Айман Сабауи ат-Тикрити (род. 1971) — племянник Саддама Хусейна, работал его личным советником.